Pigeon-Insel beziehungsweise Pigeon-Inseln ist:

 ein alternativer Name für die Hauptinsel der Credner-Inseln
 die deutsche Bezeichnung von Pidgeon Island in der Antarktis